Gachīneh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sarāb-e Aḩmadvand, ort, Lorestan, 
 Ganjīneh (ort i Iran), Lorestan, 
 Gachīneh (ort i Iran), Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar